

Patronymes 
Bolotnikov (masculin ; ) ou Bolotnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Ivan Bolotnikov (1565-1608), chef rebelle russe durant le Temps des troubles
 Piotr Bolotnikov (1930-2013), athlète soviétique spécialiste de la course de fond

Patronyme russe